В ходе выборов в Государственную думу 19 сентября 2021 года из 450 депутатов 225 избирались по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. На 225 мест в Госдуме претендовали 2296 кандидатов, в том числе 163 действующих парламентариев.

Общие сведения 
Одномандатные избирательные округа были сформированы Центральной избирательной комиссией и утверждены федеральным законом № 300-ФЗ от 3 ноября 2015 года. Территория округов определена таким образом, чтобы в каждом округе было примерно равное количество избирателей, но при условии, что на каждый субъект федерации должен приходиться хотя бы один округ.

Из всех регионов наибольшее количество округов было сформировано в Москве (15), Московской области (11), в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае (8). В 32 регионах было сформировано по одному избирательному округу.

В большинстве регионов округа были нарезаны по «лепестковому» принципу: административный центр региона делится между округами, в каждый из которых также входит обширная сельская территория. По мнению некоторых экспертов, такой подход является примером манипуляции в политических целях (джерримендеринга).

Победа в округе присуждается по системе относительного большинства: избранным становился кандидат, который занял первое место по количеству полученных голосов. Требование получить более половины голосов и второй тур голосования не предусматриваются.

Правом выдвижения кандидатов без сбора подписей обладают 14 политических партий, представленных хотя бы в одном региональном парламенте. Из остальных партий возможностью выдвинуть кандидатов воспользовался только Российский общенародный союз, однако ни один из них не был зарегистрирован.

В нижеследующей таблице приведены сводные данные по выдвижению кандидатов по состоянию на 17 сентября.

Среди выдвинутых кандидатов 163 было действующих депутата Государственной думы. Из них 106 баллотировались в тех округах, от которых они были избраны, 5 — в других округах, остальные 52 были избраны по партийным спискам. Одному из действующих депутатов было отказано в регистрации.

Минимальный допустимый возраст для кандидата — 21 год на дату выборов. Самый молодой из выдвинутых кандидатов по одномандатным округам — Георгий Зайцев (партия «Новые люди»), родившийся 28 августа 2000 — на дату выборов ему будет 21 год и 22 дня. Самый пожилой — Геннадий Александрович Павлов (Партия пенсионеров), родившийся 6 января 1940 — 81 год и 256 дней. Средний возраст кандидатов — 46 лет.

Среди кандидатов было 1858 мужчин (81 %) и 438 женщин (19 %).

Для каждого из 225 округов «Умное голосование» Алексея Навального предложило своего кандидата. В так называемый «список Собянина» вошло 15 человек.

Избирательные округа

См. также 
 Партийные списки кандидатов на выборах в Государственную думу 2021 года
 Результаты кандидатов по одномандатным округам на выборах в Государственную думу 2016 года

Примечания

Ссылки 
 Полный список Умного голосования на выборах в Государственную думу 2021 // Викиновости
 
 
 Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва : Результаты выборов по одномандатному избирательному округу // Сайт ЦИК Российской Федерации

Списки политиков России
Выборы в Государственную думу РФ
Единый день голосования 19 сентября 2021 года